Открытый чемпионат Ченнаи 2009 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 5 по 10 января.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Николай Давыденко (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи по теннису
 Мировой тур ATP 2009
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Индия
Теннис
Январь 2009 года
2009